Осаоница може бити:

 Осаоница (Нови Пазар), насељено место града Новог Пазара, 
 Осаоница (Трстеник), насељено место у општини Трстеник
 Осаоница (река), притока Велике Мораве